Đulići je lahko:
 Đulići, Bosna in Hercegovina
 Đulići, Črna gora